Бра́нсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брансон, Дерек (род. 1984) — американский боец ММА.
 Брансон, Джейлен (род. 1996) — американский баскетболист.
 Брансон, Дойл (род. 1933) — американский игрок в покер.
 Брансон, Кинта (род. 1989) — американская актриса.
 Брансон, Ребекка (род. 1981) — американская баскетболистка.
 Брансон, Ти Джей (род. 1997) — игрок в американский футбол.

См. также